Geografie
 Rickert (bij Rendsburg), gemeente in Duitsland

Personen
 Heinrich Rickert, Duits filosoof (1863-1936)
 Arnold Rickert, Duits beeldhouwer (1889-1976)
 Franz Rickert, Duitse zilver- en goudsmid (1904-1991)
 Klaus Rickert, Duitse politicus (FDP) (1946)